Korolkow () ist der Familienname folgender Personen:

 Jewgeni Wiktorowitsch Korolkow (1930–2014), sowjetischer Turner
 Juri Michailowitsch Korolkow (1906–1981), sowjetischer Schriftsteller
 Nikolai Pawlowitsch Korolkow (* 1946), sowjetischer Reitsportler
 Wladimir Alexandrowitsch Korolkow (1907–1987), sowjetischer Schachkomponist